Al-Arabi o Al Arabi (en àrab: العربي ) significa en català Àrab. És el nom que utilitzen molts clubs de futbol del món de parla àrab. A destacar:
 Al-Arabi SC Kuwait, a Kuwait
 Al-Arabi SC Doha, a Qatar
 Al-Arabi Beit Safafa, a Cisjordània
 Al-Arabi (EAU), a Emirats Àrabs Units
 Al-Arabi (Jordània), a Jordània
 Al-Arabi (Aràbia Saudita), a Aràbia Saudita
 Al-Arabi (Siria), a Síria

Al-Arabi també pot referir-se a:
 Al-Arabi (diari), un diari egipci
 Al-Arabi (revista), una revista publicada a Kuwait